L'épreuve masculine de Poursuite 12,5 km des Championnats du monde de biathlon 2017 s'est déroulé le .

Résultat 
Début de la course à 15 min 00 s.

Notes et références 

2017